La selección de Chile fue una de los 24 participantes en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015, torneo que se llevó a cabo entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre de 2015, en donde será anfitrión del torneo.

El país sta automáticamente clasificado desde el 3 de marzo de 2011, fecha en que el país fue designado como sede del torneo. Será la tercera participación de la Roja en una Copa Mundial de Fútbol Sub-17.

Participación

Grupo A

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Octavos de Final 

Equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015
Deporte en Chile en 2015
Selección de fútbol sub-17 de Chile